Sweet Dreams ("dolci sogni" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Frammenti di passato (Sweet Dreams) – film del 1977 diretto da Jack Bender
 Sweet Dreams – film del 1985 diretto da Karel Reisz

Musica 
 Sweet Dreams – gruppo musicale britannico, rappresentante del Regno Unito all'Eurovision Song Contest 1983
 Sweet Dreams – canzone di Don Gibson del 1956, successivamente portata al successo da Patsy Cline nel 1963
 Sweet Dreams – singolo degli Yes del 1970, dall'album Time and a Word
 Sweet Dreams – traccia dell'album Elite Hotel di Emmylou Harris del 1975
 Sweet Dreams – traccia dell'album Face the Attack degli W.A.S.P. del 1982
 Sweet Dreams (Are Made Of This) – album degli Eurythmics del 1983
 Sweet Dreams (Are Made of This) – singolo degli Eurythmics del 1985, dall'album omonimo
 Sweet Dreams – album di Patsy Cline del 1985
 Sweet Dreams – traccia dell'album Reach degli Snuff del 1985
 Sweet Dreams – album dei Sword del 1988
 Sweet Dreams – album dei La Bouche del 1995
 Sweet Dreams – singolo dei La Bouche del 1995, dall'album omonimo
 Sweet Dreams – singolo di Beyoncé, estratto dall'album I Am... Sasha Fierce del 2008
 Sweet Dreams – singolo di Marilyn Manson, estratto dall'album Smells Like Children, cover del singolo degli Eurythmics
 Sweet Dreams – singolo di Alan Walker e Imanbek del 2021

Nota: la canzone Sweet Dream dei Jethro Tull è nota anche con il titolo, erroneo, di Sweet Dreams.

Televisione 
 Sogni ad occhi aperti (Sweet Dreams) – episodio della sesta stagione di  Baywatch
 Sweet Dreams – episodio della terza stagione di A cuore aperto
 Sweet Dreams – episodio della quinta stagione di Frasier
 Acchiappa sogni (Sweet Dreams) – episodio della seconda stagione di  Geni per caso
 Sogni d'oro (Sweet Dreams) – episodio della seconda stagione di Medium
 Sweet Dream – miniserie televisiva francese

Altro 
 Sweet Dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza – trattato filosofico di Daniel Dennett del 2005